Friedrich Weber (1892-1954), veterinario tedesco; principale cospiratore del Putsch di Monaco
 Friedrich Weber (1781-1823), entomologo tedesco
 Friedrich Weber (1892-1972), generale tedesco
 Friedrich Weber (1819-1909), organista e compositore tedesco
 Friedrich Wilhelm Weber (1813-1894), dottore, politico e poeta tedesco
 Friedrich Christian Weber, diplomatico e scrittore tedesco del XVIII secolo
 Friedrich Dionys Weber (1766-1842), compositore boemo

Pagine correlate 
 Weber